

Muziek 
Albums
 Carry on (Kansas) (1992), een muziekalbum van Kansas
 Carry on (album van CSNY) (1991), een muziekalbum van Crosby, Stills, Nash & Young
 Carry on (Chris Cornell) (2007), een muziekalbum van Chris Cornell
 Carry on (Stephen Stills) (2013), een box set van Stephen Stills
Liedjes
 Carry on (lied van CSNY) (1991), een lied van Crosby, Stills, Nash & Young, van het album Déjà vu
 Carry on (Donna Summer) (1992), een lied van Donna Summer
 Carry on (Angra) (1993), een lied van Angra
 Carry on (Motor Ace) (2002), een lied van Motor Ace
 Carry on (Fun.) (2012), een lied van fun.
 Carry on (Avenged Sevenfold) (2012), een lied van Avenged Sevenfold
 Carry on (Lisa Stansfield) (2014), een lied van Lisa Stansfield

Film en televisie 
Carry On (franchise), een serie Britse komediefilms
Carry On (1927), een Britse stomme film